Хорхаузен може бити:

 Хорхаузен (Вестервалд), општина у округу Алтенкирхен (Вестервалд), у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Хорхаузен (Насау), општина у округу Рајн-Лан, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.